S42 ou S-42 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 ARA San Juan (S-42), un sous-marin de la Marine argentine ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 Tonelero (S-42), un sous-marin de la Marine brésilienne ;
 , un sous-marin de la United States Navy ;
 S42 (864), un sous-marin d'attaque conventionnel de la Marine égyptienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Fracture de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Aéronautique
 Sikorsky S-42, un hydravion de transport américain.

 Chemin de fer
  Ligne S42 du S-Bahn de Berlin en Allemagne ;
  Ligne S42 du RER liégeois en Belgique ;
  Ligne S42 du RER zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres